Erie (grup humà), poble amerindi dels Estats Units que històricament vivia al marge sud del llac Erie 
 Llengua erie, llengua iroquesa parlada pels erie, similar al wyandot 
 Toponímia:
 Erie (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Erie (Dakota del Nord), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 Erie (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Erie (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Erie (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània
 Canal d'Erie. canal navegable de Nova York que anava des d'Albany al riu Hudson fins a Buffalo, al llac Erie
 Lake Erie Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Llac Erie, llac d'Amèrica del Nord marca la frontera entre els Estats Units i el Canadà 
 Mount Erie, població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Miscel·lània: Batalla del llac Erie, enfrontament ocorregut el 1813 al llac Erie durant la Guerra Anglo-Americana de 1812-1815